Während des Pazifikkriegs kam es mehrmals zu einer Schlacht um Guam:

 Schlacht um Guam (1941), in welcher die japanische Armee die Insel von den Vereinigten Staaten eroberte.
 Schlacht um Guam (1944), in welcher die Amerikaner die Insel zurückeroberten.

Ferner eroberten die USA Guam 1898 im Spanisch-Amerikanischen Krieg von den Spaniern. Da es hierbei jedoch zu keinen Kampfhandlungen kam, ist dieses Ereignis als Besetzung von Guam bekannt.